Александр Алексеевич Крестинский (25 мая 1928, Ленинград — 27 октября 2005, Бат-Ям, Израиль) — русский писатель, поэт, переводчик.

Биография 
Александр Крестинский родился и вырос в Ленинграде. Подростком пережил блокаду, во время которой погиб его отец.

С 1947 по 1952 гг. учился на философском факультете ЛГУ им. А. А. Жданова.

В 1950-е годы преподавал в школе историю и литературу, работал старшим пионервожатым, «ставил с ребятами спектакли, водил их в турпоходы».

С 1960 по 1969 год гг. работал в ленинградском детском журнале «Костёр» редактором отдела и публиковался под псевдонимом Тим Добрый.

Первые публикации (стихи для детей) появились в 1958 году. После выхода книги «Туся» (1969) стал известен как автор детских повестей и рассказов для среднего и старшего возраста (выпустил более 10 книг). Также переводил поэзию, составлял сборники и альманахи для детей, под его редакцией вышел альбом «Рисуют дети блокады» (1969).

В 1990-е гг. выпустил поэтические сборники «Отзовется душа» (1990), «Тихий рокер» (1993) и «Нищие неба» (1997). В 1999 году рассказ «В Оптину — за правдой (рассказ грешника)» был включен в альманах «Рассказы о православных святых» (СПБ, «Золотой век»).

В 2000 году эмигрировал в Израиль, где продолжил писать стихи и прозу. Публиковался в «Иерусалимском журнале», был принят в Союз писателей Израиля. Выпустил книгу стихов «Дорога на Яффо».

Жил в городе Бат-Ям.

Умер 27 октября 2005 года после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен на христианском кладбище вблизи города Петах-Тиква.

Библиография 
 Заколдованная девочка. ( в соавторстве с Н. М. Поляковой) - Л., Детгиз, 1961. - 16 с., 350 000 экз.
 Железнодорожный перестук / Худож. А. А. Кузьмин, П. Кузьмин.— М.: Малыш, 1965. — 48c.
 Солнце на гвозде / Худож. З. П. Аршакуни. — Л.: Детская литература, 1968.— 46c.
 Туся: Повесть / Ил. А. Г. Слепков. — Л.: Детская литература, 1969. — 111c.
 Маленький Петров и капитан Колодкин: Повесть.— Л.: Детская литература, 1971.— 157с.
 Заколдованная девочка: стихи/ А. А. Крестинский, Н. М. Полякова; Ил. Б.Калаушин.— Изд. 2-е.— Л.: Детская литература, 1972.— 15с.
 Жизнь и мечты Ивана Моторихина: Повести и рассказы/ Ил. А.Слепков.— Л.: Детская литература, 1974.— 175с.
 Туся. Маленький Петров и капитан Колодкин. - Л.: Детская литература, 1975
 Белые звезды: Рассказы/ Рис. Е.Васнецовой.— Л.: Детская литература, 1976.— 13с.
 Катино лето: Рассказы/ Рис. М.Басмановой.— Л.: Детская литература, 1977.— 16с.
 Мы живем не по часам: Стихи/ Ил. Т.Оболенская.— Л.: Детская литература, 1978. — 63c.
 Мальчики из блокады: Рассказы и повесть/ Ил. Н.Кошельников.— Л.: Детская литература., 1983.— 143c.
 Рябина над полем: Поэма и очерк/ Рис. В.Кундышева. — Л.: Детская литература, 1986.— 127с.
 Повести и рассказы.— Л.: Детская литература, 1988.— 254с. — В содерж.: Туся; Маленький Петров и капитан Колодкин; Жизнь и мечты Ивана Моторихина; Рассказы.
 Отзовется душа. Стихи. - Л.: Советский писатель, 1990. - 112 с., 10 000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь.-М.: Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 1998.- 507с.
 Книги А.Крестинского в фондах ЛОДБ
 Александр Крестинский «Под покровом еврейского неба». Стихи
 Александр Крестинский «Братья». Рассказ
 Письмо А.Крестинского Борису Никольскому («Нева», № 12, 2005)
 Некролог
 Сайт журнала «Костёр». К 80-летию Александра Крестинского
 Вступительное слово Марка Вейцмана к рассказу «Братья» (журнал «Нева», 2006, № 5)
 Марк Вейцман. «Грустно-весёлый, детско-взрослый» («Иерусалимский журнал», 2006, № 22)

Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии по алфавиту
Писатели СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Израиля
Детские писатели СССР
Русские писатели XX века
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся 25 мая
Умершие 27 октября
Умершие в 2005 году
Поэты Израиля
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Похороненные в Центральном округе (Израиль)